Lesy, množné číslo od slova les, může být označení pro: 

 Lesy (Budišov nad Budišovkou), zaniklá obec, dnes katastrální území v obci Budišov nad Budišovkou v okrese Opava
 Lesy České republiky – státní podnik
 Lesy hl. m. Prahy – městská příspěvková organizace
 Lesy, parky a zahrady v Praze – seznam
 Nové Lesy () – část obce Bílá Třemešná v okrese Trutnov

Související články 
 Les (rozcestník)

Externí odkazy